

Diritto
 Manslaughter – tipo di reato previsto dall'ordinamento penale statunitense e altri ordinamenti.

Cinema
 La corsa al piacere (Manslaughter) – film del 1922 diretto da Cecil B. DeMille
 Manslaughter – film del 1930 diretto da George Abbott

Musica
 Manslaughter – album dei Body Count del 2014

Pagine correlate 
Omicidio preterintenzionale
Omicidio (ordinamento statunitense)